Перша ліга Словенії 1993—1994 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Олімпія (Любляна).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Марибор взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Словенії 1993—1994.
2. Після закінчення сезону клуб Свобода (Любляна) був замінений на клуб Славія Вевче (Любляна).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1993–1994
Словенія
Словенія
1993 у словенському спорті
1994 у словенському спорті